Dye est un nom propre.

Patronyme 

 Cameron Dye (né en 1959), acteur américain ;
 Cecil Dye (1898–1962), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David William Dye (1887-1932), physicien anglais, auteur de travaux sur l'horloge à quartz
 Dale Dye (né en 1944), militaire et acteur américain ;
 Guillaume Dye (1974), islamologue
 John Dye (1963–2011), acteur et producteur américain de cinéma ;
 Mason Dye (né en 1984), acteur américain.

Voir aussi 
 Dyé, commune française du département de l’Yonne.

Homonymie